L'édition 2022 du tournoi de tennis de Gstaad se déroule du 18 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait du Français Arthur Rinderknech. Il est remplacé par Bernabé Zapata Miralles.

Lauréats 
Le Norvégien Casper Ruud conserve son titre en battant en finale Matteo Berrettini. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Tomislav Brkić et Francisco Cabral décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Robin Haase et Philipp Oswald. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Gstaad
Sport en Suisse en 2022
Tennis en juillet 2022